Отборочный турнир Кубка вызова АФК 2014 проходил с 2 по 26 марта 2013 года. Жеребьёвка отборочного турнира прошла 11 декабря 2012 года в городе Куала-Лумпур.

В Кубке вызова АФК 2012 получили право участвовать 22 сборные. На правах хозяев турнира, в финальную часть турнира автоматически вышла сборная Мальдив. В отборочном турнире приняло участие 20 сборных.

Квалифицировавшиеся команды

Формат 
На заседании АФК 28 ноября 2012 года было решено, что начиная с этого турнира в финальной части кубка автоматически будет принимать участие хозяин турнира. Также в отборочном турнире будет принимать участие сборная Северных Марианских островов.

Двадцать команд будут участвовать в турнире из 5 групп по круговой системе в один тур. Они будут поделены на 4 корзины по 5 команд в каждой. 5 лучших команд плюс два лучших вторых места выйдут в финальную часть турнира.

Примечания:
 Команды Бутана, Восточного Тимора и КНДР были отстранены от участия в турнире.
 В последний момент команда Брунея сняла себя с отборочного турнира, сославшись на неизбежные обстоятельства. Таким образом, в группе E осталось всего три команды

Группы

Группа A 
Матчи проходили в Мьянме (UTC+6:30)

Группа B 
Матчи проходили в Киргизии (UTC+6)

Группа C 
Матчи проходили в Лаосе (UTC+7)

Группа D 
Матчи проходили в Непале (UTC+5:45)

Группа E 
Матчи проходили в Филиппинах (UTC+8)

Команды, занявшие вторые места 
Для определения двух лучших команд, занявших второе место в группе были использованы следующие критерии:
 Количество очков, набранное на групповом этапе
 Разница мячей на групповом этапе
 Количество голов на групповом этапе
 Минимальная оценка, рассчитываемая по принципу (1 балл за жёлтую карточку; 3 очка за красную карточку, полученную за две жёлтые карточки; 3 очка за прямую красную карточку; 4 очка за каждую жёлтую карточку, полученную после красной)
 Жеребьёвка

В данном рейтинге, в связи с неучастием сборной Брунея в матчах группы E, на основании статьи 16.1 и приложения 2 устава соревнований результаты матчей между вторыми и последними командами в четырёх остальных группах были признаны недействительными.

См. также 
 Кубок вызова АФК
 Кубок вызова АФК 2014

Примечания 

2014
Футбол в Азии в 2013 году
Март 2013 года